Le 500 mètres masculin de patinage de vitesse aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 a lieu le  à 17 h 00 au Centre de patinage Adler Arena. L'épreuve est présente depuis la première édition des Jeux en 1924, Le tenant du titre est le sud-coréen Mo Tae-Bum qui a remporté l'épreuve à Vancouver en 2010 devant les japonais Keiichiro Nagashima, médaille d'argent, et Joji Kato, médaille de bronze.

Les Néerlandais réalisent un triplé dans cette épreuve puisque Michel Mulder est médaillé d'or devant Jan Smeekens et Ronald Mulder.

Médaillés

Résultats 

Les courses ont lieu à 17:00 et 18:55.

Notes et références 

500 mètres hommes